Bródki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Bródki, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bródki, un village dans la voïvodie de Lublin
 Bródki, un village dans la voïvodie de Lubusz

Voir aussi
 Brodki, un village dans la voïvodie de Mazovie

Homonymie de toponyme